Il doppio del DFS Classic 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Larisa Neiland e Nataša Zvereva erano le detentrici del titolo e hanno battuto in finale 7–5, 5–7, 6–0 Leila Meskhi e Svetlana Černeva.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (campionesse)
 Betsy Nagelsen /  Janine Tremelling (secondo turno)
 Elise Burgin /  Rosalyn Fairbank (quarti di finale)
 Manon Bollegraf /  Lise Gregory (semifinali)

 Claudia Kohde Kilsch /  Claudia Porwik (primo turno) 
 Penny Barg /  Ronni Reis (secondo turno) 
 Sandy Collins /  Jill Smoller (quarti di finale) 
 Camille Benjamin /  Terry Phelps (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

DFS Classic 1989